Johann Moldenhawer ist der Name folgender Personen:
* 
 Johann Jacob Paul Moldenhawer (1766–1827), deutscher Botaniker